Marcel Gagnon peut désigner :
 Marcel Gagnon (né en 1928), un biologiste québécois ;
 Marcel Gagnon (né en 1936), un député du Bloc québécois.